Drongengoedbos, Bos in het Meetjesland
 Drongengoedhoeve, hoeve in bovengenoemd bos